Quinto Fábio Máximo Ruliano — cônsul romano em cinco ocasiões, ditador e censor numa. Heroi das Guerras Samnitas.
 Quinto Fábio Máximo Gurges — filho do anterior  e cônsul em 292 a.C.  e 276 a.C.
 Quinto Fábio Máximo Gurges (cônsul em 265 a.C.) — filho do anterior e cônsul em 265 a.C. 
 Fábio Máximo — chamado Belicoso, Cunctator  ou Verrucoso. Filho do anterior. Político e militar romano da Segunda Guerra Púnica que ocupou o cargo de cônsul em quatro ocasiões e o de ditador numa. Enfrontou-se a Aníbal utilizando o que se conheceria como as Táticas Fabianas
 Quinto Fábio Máximo (cônsul em 213 a.C.) — cônsul em 213 a.C, filho do anterior.
 Quinto Fábio Máximo Emiliano — cônsul em 145 a.C.
 Quinto Fábio Máximo Alobrógico — cônsul em 121 a.C., filho do anterior.
 Quinto Fábio Máximo Serviliano — cônsul em 142 a.C, filho adotivo de Fábio Emiliano e irmão do anterior.
 Quinto Fábio Máximo Eburno — cônsul em 116 a.C., filho do anterior.
 Quinto Fábio Máximo (cônsul em 45 a.C.) — general aliado a Júlio César, filho ou neto de Fábio Alobrógico

Desambiguações de antropônimos